Correr – famiglia patrizia di Venezia

Architettura
 Palazzo Correr Contarini Zorzi – edificio storico di Venezia
 Villa Correr – villa veneta di Casale di Scodosia
 Villa Correr Dolfin – villa veneta di Porcia

Persone
 Angelo Correr, noto come Papa Gregorio XII – 205º papa della Chiesa cattolica
 Antonio Correr – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Francesco Antonio Correr – patriarca cattolico italiano
 Gregorio Correr – patriarca cattolico e letterato italiano
 Pietro Correr – patriarca cattolico italiano
 Pietro Correr  – politico e diplomatico italiano
 Teodoro Correr – abate e collezionista d'arte italiano

Altro
 Museo Correr – museo di Venezia